

Sigle 
 South-West Africa – Africa del Sud-Ovest, ora Namibia

Codici 
 SWA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shantou (Cina)
 SWA – codice vettore ICAO di Southwest Airlines
 swa – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua swahili
 SWA – codice ISO 3166-2:GB di Swansea (Regno Unito)